— тот, кто «принимает».
 Укэ — один из партнёров в японских боевых искусствах.
 Укэ — название одного из партнёров в мужских однополых отношениях в Японии, наиболее часто встречающееся в яойной манге.